Черевковский сельский совет () — входит в состав
Миргородского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Черевки.

Населённые пункты совета 
 
 с. Черевки 
 с. Бакумовка 
 с. Новоселица 
 с. Прокоповичи 
 с. Радченково 
 с. Сажка 
 с. Скиданки

Примечания